Константіна — донька Костянтина I, канонізована під ім'ям Констанції.
 Константіна — місто на півночі Алжиру.
 Константіна — місто і однойменний муніципалітет в Іспанії.
 Константіна — вілаєт Алжиру.
 Константіна — місто і однойменний муніципалітет в Бразилії.
 Константіна — футбольний клуб з однойменного міста.